Чепкемеи — кенийская фамилия. Известные носители:

 Чепкемеи, Кристина — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Чепкемеи, Сьюзан (род. 1976) — кенийская бегунья на длинные дистанции.